Aberdeen Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Aberdeen Township (New Jersey)
 Aberdeen Township (South Dakota)